«Афера века»:
  () — телефильм 2003 года, США.
 Афера века () — фильм 2020 года, Аргентина.